Koňákov (, nářečně Koňokuv) může být:
 Koňákov (Český Těšín) – městská část Českého Těšína
 Koňákov (Polsko) – obec v polské části Těšínska v gmině Jistebná